Vier gegen die Bank ist der Titel folgender Filme:

 Vier gegen die Bank (1976), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Petersen
 Vier gegen die Bank (2016), deutscher Film von Wolfgang Petersen